A sangre y fuego puede referirse a:

 A sangre y fuego, trilogía novelística escrita por Henryk Sienkiewicz en 1884.
 A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España, conjunto de nueve relatos escrito por Manuel Chaves Nogales en 1937.
 A sangre y fuego, película dirigida por Gilberto de Anda en 1988.